Slovo Liga mistrů má několik významů.

 Fotbalové ligy mistrů – nejvyšší klubové soutěže světadílu:
 Liga mistrů UEFA – Evropa
 Liga mistrů AFC – Asie
 Liga mistrů CAF – Afrika
 Liga mistrů CONCACAF – Severní, Střední Amerika a Karibik
 Liga mistrů CONMEBOL (neoficiální označení Poháru osvoboditelů) – Jižní Amerika
 Liga mistrů OFC – Oceánie

 Hokejová liga mistrů – soutěž pro nejlepší evropské hokejové týmy